El término jilguero se refiere generalmente a las aves del género Carduelis de la familia Fringillidae, especialmente al jilguero común (Carduelis carduelis), del paleártico occidental.

También puede referirse a:
 otras aves del mismo género:
 Carduelis barbata, de la Patagonia.
 Carduelis magellanica, de Sudamérica.
 Carduelis atrata, de la Puna.
 Sicalis flaveola, de Sudamérica, de la familia Emberizidae.
 Jilguero (empresa), una empresa de transporte fluvial argentina.
 El jilguero (cuadro) (en neerlandés: Het puttertje), cuadro pintado en 1654 por el pintor neerlandés Carel Fabritius.
 El jilguero (novela) (en inglés: The Goldfinch), novela referente al cuadro de Fabritius y escrita y publicada en 2013 por la escritora estadounidense Donna Tartt.
 El jilguero (película) (en inglés: The Goldfinch), película estadounidense basada en la novela de Tartt y dirigida en 2019 por el irlandés John Crowley.
 El Jilguero (álbum de Jorge Oñate), un álbum de música de 1987 del músico colombiano Jorge Oñate.
 «El Jilguero (canción)», una canción de 1987 de Jorge Oñate, incluida en el álbum de mismo título.
 «Jilguero (canción)», una canción de 1991 del músico argentino Luis Alberto Spinetta.